Mauser — оружейная компания, основанная братьями Маузерами.
 Маузер, Вильгельм (1834—1882) — немецкий оружейник.
 Маузер, Петер Пауль (1838—1914) — немецкий оружейник.
 Mauser 98 — магазинная винтовка.
 Mauser 98k — магазинная винтовка.
 Mauser C96 — самозарядный пистолет.
 Mauser HSc — самозарядный пистолет.
 Mauser M1910 — самозарядный пистолет.
 Mauser T-Gewehr — первое в истории противотанковое ружьё.
 «Маузер» — прозвище командующего легкопехотной бригады времен Югославского конфликта «Пантеры» Любиши Савича